Jitřenka může být:

poetický název pro planetu Venuši
alternativní český název ženského jména Aurora
Vila Jitřenka, stavební památka v Praze 10-Vršovicích
místní časopis vydávaný ve městě Polička
filmová postava – disneyovská princezna z animovaného filmu Šípková Růženka z roku 1959
Jitřenka (kniha), dětská pohádková kniha, autorky: Martina Tyna Doležalová, Zuzana Seye 
Jitřenka je krycí jméno paní Žofie Šnajdrové představitelky II. odboje, odbojová organizace Obrana národa – Jitřenka, která byla nacisty umučena v koncentračním táboře Osvětim.
Jitřenka je i název odbojové organizace II. odboje, která byla složkou Obrany národa. Na počest paní Žofie Šnajdrové převzala po II. světové válce tato organizace do svého názvu její krycí jméno.
dětský pěvecký sbor, působící téměř padesát let v Českých Budějovicích

Reference

Externí odkazy